El término Chenla puede referirse a:
 Al antiguo reino de Chenla en la actual Camboya.
 Un nombre alternativo para Camboya